Башня Якобо Торсело (или башня Джакомо, Джиакомо, Якопо Торселло) — памятник архитектуры государственного значения, входит в комплекс Судакской крепости, расположена на Крепостной горе в городе Судак.

История 
К северо-западу внешней линии обороны Судакской крепости насчитывается шесть башен: Якобо Торселло, Угловая (XIV–XV ст.), Джованни Марионе (1388), Гварко Румбальдо (1394), Безымянная и одна разрушенная.

Башня Якобо Торсело находится в центральной части внешней линии обороны, с восточной стороны расположены единственные городские ворота генуэзской Солдайи.

На геральдической плите, которая вмурована в восточную стену башни, находится латинская надпись о том, что башня возведена в 1385 году во время правления консула Солдайи Якопо Торселло:

В нижней части плиты изображены три щита с гербами, в центре — герб Генуи, слева — герб правящего Дожа Адорно, а справа — консула и коменданта Солдайи — Торселло.

Со временем верхняя часть плиты пострадала, год возведения башни теперь не виден, однако путешественники XVIII и первой половины XIX века еще имели возможность читать эту надпись полностью, хотя последняя цифра и вызвала споры среди ученых. Так, Г. Л. Одерико и Л. Ваксель указывали на 1380 или 1382 год, В.Н. Юргевич — на 1385 год, Е. Ч. Скржинская считала, что Г. Л. Одерико и Л. Ваксель, вероятно, приняли римскую цифру V (5) за II (2).

В 1972 году велись раскопки, под фундаментами башни обнаружены остатки оборонительных стен и башни византийского времени XII — XIII веков.

Архитектура 

Башня Якобо Торсело входит в комплекс главных ворот города. Башня трёхстенная, неправильной четырехугольной формы, трёхэтажная, открытая во внутреннюю часть города.

Периметр башни по внутреннему обмеру стен: с северной стороны — 5 м, с западного — 10,6 м, с восточного — 4,8 м, размеры башни — 8,8×8,8 м; высота — 22,26 г. Построена из серо-бурого песчаника на известковом растворе, кладка стен с внутренней стороны выполнена уступами, в которые заключены межэтажные перекрытия. Над стенами башни зубцы, которые установлены на каменные кронштейны — консоли.

Низ башни укреплён пологим склоном, контрфорсом, который выполнял не только инженерную функцию укрепления основания башни, но и боевую (от него отскакивали камни, сброшенные вниз защитниками крепости, а это, естественно, увеличивало площадь и возможность поражения противника). Контрфорс не только укреплял башню, но и увеличивал её военно-оборонительный потенциал.

На уровне первого этажа, в северной стене башни, есть вертикальная амбразура, которая в течение определённого времени была закрыта снаружи кладкой стены барбакана. На втором оборонительном ярусе в трёх стенах есть по одному прямоугольному окну.

К башне с юго-западной стороны примыкают фундаменты стен, что защищали большое строение (площадью до 250 м²) с остатками камина.

В одном из её помещений при раскопках обнаружены каменные ядра для баллист, постройка служила караульным помещением, здесь же располагалась и казарма местного гарнизона, где солдаты жили постоянно, поскольку рядом обнаружены остатки хозяйственных построек, а фрагменты фресок на камнях свидетельствуют о наличии здесь гарнизонной часовни. По мнению И. А. Баранова, в поздний период существования города и крепости здесь находилась таможня.

Во время археологических исследований обнаружены остатки четвёртой стены башни, которая закрывала её со стороны города.

Галерея

Источники 
 Лезина, И. Н. «Вот Белогорска до Судака». — Симферополь, 1978.
 Тимиргазин, А. Д. «Судак. Путешествия по историческим местам». — Симферополь, 2000.
 Скржинская, Е. Ч. «Судакская крепость. История — археология — эпиграфика». — Киев–Судак–Санкт-Петербург, 2006.
 Полканов, А. И. и др. «Судак: Путеводитель». — Симферополь, 2007.
 «Судак. Новый Свет: Краткий путеводитель». — Севастополь, 2007.

См. также 
Генуэзская крепость (Судак)

Примечания 

История Крыма
1385 год в Крыму